Grupp D i världsmästerskapet i fotboll för damer 2023 spelas mellan den 22 juli och 1 augusti 2023. Gruppen består av , ,  och playoff-B-vinnaren. De två bästa lagen går vidare till åttondelsfinal.

Tabell

Matcher

England mot Haiti

{{Resultat med trupp|id=ENG-HAI
|nr       = 7
|bild     = 
|datum    = 22 juli 2023
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Lang Park
|spelplats= Brisbane, Queensland, Australien
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Danmark mot Kina

{{Resultat med trupp|id=DEN-CHN
|nr       = 8
|bild     = 
|datum    = 22 juli 2023
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Perth Rectangular Stadium
|spelplats= Perth, Western Australia, Australien
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

England mot Danmark

{{Resultat med trupp|id=ENG-DEN
|nr       = 25
|bild     = 
|datum    = 28 juli 2023
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Sydney Football Stadium
|spelplats= Sydney, New South Wales, Australien
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Kina mot Haiti

{{Resultat med trupp|id=CHN-HAI
|nr       = 26
|bild     = 
|datum    = 28 juli 2023
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Hindmarsh Stadium
|spelplats= Adelaide, South Australia, Australien
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Kina mot England

{{Resultat med trupp|id=CHN-ENG
|nr       = 39
|bild     = 
|datum    = 1 augusti 2023
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Hindmarsh Stadium
|spelplats= Adelaide, South Australia, Australien
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Haiti mot Danmark

{{Resultat med trupp|id=HAI-DEN
|nr       = 40
|bild     = 
|datum    = 1 augusti 2023
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Perth Rectangular Stadium
|spelplats= Perth, Western Australia, Australien
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Källor 
 Fifa.com

Världsmästerskapet i fotboll för damer 2023